Johann Jakob Römer  — naturalista suíço
Ole Rømer — astrônomo dinamarquês

Desambiguações de sobrenomes